het oorspronkelijke werk waaruit een uitdrukking komt dat een gevleugeld begrip is geworden
 typelocatie, de plaats waar het type-exemplaar vandaan komt